Kalendíni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Káto Kalentíni, ort, Epirus, Nomós Ártas, 
 Áno Kalentíni, kommunhuvudort, Epirus, Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar